Lugo puede referirse a:

Lugares

Lugo, ciudad en Galicia, España, capital de la provincia y comarca del mismo nombre;
 Lugo, provincia de la comunidad autónoma de Galicia, en España;
 Lugo, comarca de la provincia de Lugo;
 Lugo de Llanera, localidad del concejo asturiano de Llanera, en España; y
 Lugo, parroquia del concejo asturiano de Llanera, en España.

Lugo, localidad de la provincia de Rávena, en Romagna, Italia;
 Lugo di Vicenza, localidad de Véneto, en Italia;

Lugo-di-Nazza, localidad del departamento de Alta Córcega, en la región de Córcega, Francia;

Personas
 Fernando Lugo (1951-), expresidente paraguayo.